Rahon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rahon, Doubs, 
 Rahon, Jura,

Indien 

 Rāhon, ort, Punjab, Shahid Bhagat Singh Nagar, 

Robotskapade Indienförgreningar